Magyar Posta Zrt. állami tulajdonban levő magyarországi postavállalat
 Magyar Posta politikai napilap 1857-1858-ban